Ли́ма (Lima) — название нескольких станций метро:
 Лима (станция метро, Буэнос-Айрес)
 Лима (станция метро, Милан)